Ловиц — фамилия. Известные носители:
 Ловиц, Георг Мориц (1722—1774) — немецкий и русский математик, астроном и географ.
 Ловиц, Дэниел (род. 1991) — американский футболист.
 Ловиц, Товий Егорович (1757—1804) — русский химик, академик Петербургской академии наук.

См. также 
 Ловитц, Джон (род. 1957) — американский актёр.